Сагамо — топоним в Грузии:

 Сагамо — озеро в Грузии, в Ниноцминдском муниципалитете, край Самцхе-Джавахети;
 Сагамо — село в Грузии, в составе Ниноцминдского муниципалитета, край Самцхе-Джавахети.